Перегузня — рід хижих ссавців родини мустелових (Mustelidae).
 «Перегузня» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Перегузня» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.